Inbu-hedj (deutsch: „Weiße Mauer(n)“) bezeichnet:

 die altägyptische Stadt Memphis;
 den ersten unterägyptischen Gau Inbu-hedj.